VHL 2011-12 var den anden sæson af ishockeyligaen VHL, der var Ruslands næstbedste liga for mandlige klubhold. Ligaen havde oprindeligt deltagelse af 22 hold, der hver skulle spille et grundspil på 52 kampe. Men ligaen blev ekstraordinært udvidet med et hold fra Lokomotiv Jaroslavl, der havde fået størstedelen af sin professionelle KHL-trup dræbt i flytstyrtet i Jaroslavl den 7. september 2011, men som fik lov at stille op i VHL med et hold, der hovedsageligt bestod af ungdomsspillere. Lokomotiv spillede én kamp mod hvert af ligaens 22 ordinær hold, hvorved de ordinære holds program blev udvidet til 53 kampe. De seksten bedste hold i grundspillet gik videre til slutspillet om mesterskabet på niveau 2 i det russiske ligasystem.

Mesterskabet blev vundet af HK Toros, som i slutspilsfinalen besejrede de forsvarende mestre fra HK Rubin med 4−1 i kampe, og som dermed vandt VHL for første gang. Toros havde kvalificeret sig til slutspillet som vinder af grundspillet i Division C i Øst-konferencen, og holdet tabte kun to kampe i hele slutspillet, inden det den 25. april 2012 kunne løfte Petrov-pokalen efter at have vundet den femte finalekamp med 2-1 efter forlænget spilletid. Det afgørende mål blev scoret af Sergej Jemelin efter 16 minutter og 12 sekunder af sudden death.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af 23 hold. I forhold til den foregående sæson var der sket følgende ændringer:
 HK Krylja Sovjetov havde indstillet virksomheden og forladt ligaen.
 HK Dinamo Tver var flyttet til Balasjikha og havde skiftet navn til HK Dinamo Balasjikha.
 Tre nye hold var blevet optaget i ligaen: HK Donbass (som ligaens første ukrainske hold), HK Titan og HK Sokol.

Lokomotiv Jaroslavl blev ekstraordinært optaget i ligaen med et hold bestående af de spillere fra holdets KHL-trup, der ikke blev dræbt i forbindelse med flystyrtet i Jaroslavl, dvs. primært ungdomsspillere. Holdet deltog i turneringen fra den 12. december 2011.

Holdene var inddelt i to konferencer med 11 eller 12 hold i hver konference. Hver konference var inddelt i to divisioner med fem eller seks hold, og i Vest-konferencen deltog HK Lokomotiv uden dog at tilhøre nogen division.

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 53 kampe i grundspillet. Ligaens 22 ordinære hold spillede 52 kampe mod hinanden. Derudover spillede alle hold én kamp mod Lokomotiv Jaroslavl. Holdene i Vest-konferencen mødte Lokomotiv på udebane, mens holdene i Øst-konferencen spillede på hjemmebane mod Lokomotiv.

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejre i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De otte bedste hold i hver konference gik videre til slutspillet om Petrov-pokalen.

Vest-konferencen

Division A

Division B

Ekstra hold

Øst-konferencen

Division C

Division D

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de otte bedste hold fra hver konference i grundspillet og afvikledes som en cupturnering, hvor de første to runder var konferenceopdelt, hvorefter de to bedste hold fra hver konference mødtes i semifinalerne og finalen om Petrov-pokalen. I hver konference blev holdene seedet fra 1 til 8 i henhold til resultaterne opnået i grundspillet, og i hver runde spillede det højst seedede hold mod det lavest seedede hold. Opgørene i de to første runder blev spillet bedst af fem kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2 og 5. De to sidste runder blev spillet bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp nr. 1, 2, 5 og 7.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger 

I hver konference blev de otte hold seedet fra 1 til 8. De to divisionsvindere i hver konference blev seedet som nr. 1 og 2, mens de øvrige seks hold blev seedet som nr. 3-8 i henhold til de opnåede pointantal i grundspillet. I vest-konferencen blev holdene dog seedet efter point opnået pr. spillet kamp, eftersom holdene ikke havde spillet lige mange kampe

Konferencekvartfinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Konferencesemifinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Semifinaler

Finale om Petrov-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
 VHL   
 VHL - Grundspil 2011-12 - Kampe   
 VHL - Grundspil 2011-12 - Stilling (divisioner)   
 VHL - Grundspil 2011-12 - Statistik   
 VHL - Slutspil 2011-12 - Kampe   
 VHL - Slutspil 2011-12 - Overblik   
 VHL - Slutspil 2011-12 - Statistik

Noter 

Sæsoner i VHL
Ishockey i 2011
Ishockey i 2012